Krzysztof Bień (ur. 1957) – polski aktor
 Krzysztof Bień (ur. 1928) – polski architekt